Sergei Botkin ist der Name folgender Personen:

*Sergei Dmitrijewitsch Botkin (1869–1945), russischer Diplomat
Sergei Petrowitsch Botkin (1832–1889), russischer Arzt